Махонинг () — англоязычный топоним:

 Махонинг — река в штатах Огайо и Пенсильвания, США
 Махонинг — административно-территориальный округ в штате Огайо, США